Finngrundet kan syfta på:

Platser i Finland 

 Finngrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Finngrundet, Kimitoön, Åboland,

Fartyg
Finngrundet (fyrskepp)